Denis Godeas (Cormons, 1975. július 27. –) olasz labdarúgócsatár. Ő lett az olasz másodosztály gólkirálya 2008-ban.

Források 
Denis Godeas adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1975-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az US Triestina Calcio labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
Az AC Prato labdarúgói
Az US Cremonese labdarúgói
A Livorno labdarúgói
A De Graafschap labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Messina labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
A Palermo labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Az AC Mantova labdarúgói
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek